Dictyopharina är ett släkte av insekter. Dictyopharina ingår i familjen Dictyopharidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Dictyopharina